У фіналі Артур Еш переміг Джиммі Коннорса з рахунком 6–1, 6–1, 5–7, 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1975 Wimbledon Men's Singles draw 

1975 у тенісі
Вімблдонський турнір